Земан може да се отнася за:
 Зденек Земан (р. 1947), чешки футболен треньор
 Милош Земан (р. 1944), чешки политик